De gemeente Almelo telt 96 gemeentelijke monumenten (1998). Zie ook de rijksmonumenten in Almelo.

 

|}

 Gemeentelijk monument in Almelo
Almelo
Almelo